Abdoulaye Thiam ist der Name folgender Personen:

* Abdoulaye Thiam (Radsportler) (* 1974), senegalesischer Radsportler 
 Abdoulaye Thiam (Fechter) (* 1984), senegalesischer Fechter